Nazwisko to noszą m.in. następujące osoby:
 Ryszard Tomczyk – artysta malarz (1931–2020)
 Ryszard Tomczyk – bokser, były mistrz Europy, ur. w 1950
 Ryszard Tomczyk – poseł na Sejm w l. 2003–2005, ur. w 1959